O Aruban Division di Honour ou Campeonato AVB Aruba Bank, é a primeira divisão de futebol de Aruba, competição regulamentada pela  Arubaanse Voetbal Bond, através da Concacaf, os vencedores tem direito a disputar a Liga dos Campeões da CONCACAF e o Campeonato de Clubes da CFU, o 10° e último colocado é rebaixado para a Aruban Division Uno, o 8° e 9° disputam com o 2° e 3° da Division Uno, pela permanência na Primeira Divisão Arubana.
O Campeonato normalmente é jogado entre os meses de Abril e Novembro.

Campeões
1960 : SV Racing Club Aruba
1961 : SV Dakota
1962 : SV Dakota
1963 : SV Dakota
1964 : SV Racing Club Aruba
1965 : SV Dakota
1966 : SV Dakota
1967 : SV Racing Club Aruba
1968 : SV Estrella
1969 : SV Dakota
1970 : SV Dakota
1971 : SV Dakota
1972 : não houve
1973 : SV Estrella
1974 : SV Dakota
1975 : SV Bubali
1976 : SV Dakota
1977 : SV Estrella
1978 : SV Racing Club Aruba
1979 : SV Racing Club Aruba
1980 : SV Dakota
1981 : SV Dakota
1982 : SV Dakota
1983 : SV Dakota
1984 : SV San Luis Deportivo
1985 : SV Estrella
1986 : SV Racing Club Aruba
1987 : SV Racing Club Aruba
1988 : SV Estrella
1989 : SV Estrella
1990 : SV Estrella
1991 : SV Racing Club Aruba
1992 : SV Estrella
1993 : SV Riverplate
1994 : SV Racing Club Aruba
1995 : SV Dakota
1996 : SV Estrella
1997 : SV Riverplate
1998 : SV Estrella
1999 : SV Estrella
2000 : SV Deportivo Nacional
2001 : SV Deportivo Nacional
2002 : SV Racing Club Aruba
2003–04 : SV Deportivo Nacional
2004 : não teve vencedor
2004-05 : SV Britannia
2005-06 : SV Estrella
2006-07 : SV Deportivo Nacional
2007-08 : SV Racing Club Aruba
2008-09 : SV Britannia
2009-10 : SV Britannia
2010-11 : SV Racing Club Aruba
2011-12 : SV Racing Club Aruba
2012–13 : SV La Fama
2013–14 : SV Britannia
2014-15 : SV Racing Club Aruba
2015-16 : SV Racing Club Aruba
2016-17 : SV Deportivo Nacional
2017-18 : SV Dakota
2018-19 : SV Racing Club Aruba

Performance por clube

Artilheiros

Ver também 
Liga dos Campeões da CONCACAF
Copa Interclubes da UNCAF
Campeonato de Clubes da CFU
Superliga Norte-Americana
Campeonato Centroamericano
Liga da CONCACAF
Campeonato de Clubes do Caribe
Caribbean Club Shield
Recopa da CONCACAF
Copa Gigantes da CONCACAF
Copa das Ligas

Links Externos
Aruba - List of Champions, RSSSF.com

Arruba
Aruba